Synchronisatie
een begrip uit de jazzmuziektheorie (zie aldaar)